«Потом наступит тишина» — польская военная драма 1965 года Януша Моргенштерна по одноименному роману Збигнева Сафьяна.

Сюжет 
Несмотря на гибель родителей в сибирских лагерях, поручик Марек Кольский поступает на службу в польскую армию сформированную при помощи СССР, чтобы освободить свою родину от нацистских захватчиков. Его друзья, бывшие бойцы Армии Крайовой, скептически относятся к новой польской армии. На сторону его друзей становится, девушка Эва, к которой у Марека есть чувства.

Но не все партизаны из Армии Краевой избегают службы в войске польском, например подпоручик Олевич из роты Кольского, вполне искрении готов воевать плечом плечом с советскими солдатами. Когда на задании погибает подпоручик Котва видимо от рук «краевцев», Олевича сажают под арест, подозревая в связи с бывшими соратниками. Кольский идет к своим друзьям и видит там Олевича. Завязывается потасовка. На помощь Кольскому приходит патруль. Друг Кольского Адам убит при попытке побега. Кольского обвиняют в самоуправстве. Его могла бы оправдать Эва, подтвердив, что они укрывали Олевича, но она отрицает это.

Даже несправедливое обвинение не останавливает Олевича и он снова идет на службу в польскую армию, под другим именем, простым солдатом. Судьба снова сводит его с бывшими сослуживцами и он снова попадает под начало Кольского. Им предстоит защитить мост в отчаянном бою против фашистских танков.

В ролях

Критика 
Критик Е. Семенов из журнала «Спутник кинозрителя» высоко оценивает картину, отмечая игру актеров и операторскую работу Ежи Вуйчика. Он отмечает, что несмотря на хорошо поставленные батальные сцены, фильм не о войне, а «о сложных внутренних процессах перестройки сознания людей, когда еще не ясно, как жить дальше, и хочется самому найти ответы на нелегкие вопросы времени, а не кричать восторженно „ура“, если не понял и не принял сердцем нового строя.»

Примечания

Ссылки